La lliga eslovena de bàsquet, anomenada 1. slovenska košarkarska liga o simplemet 1. SKL, és la màxima competició de basquetbol a Eslovènia. Va començar l'any 1991, després de la ruptura de República Federal Socialista de Iugoslàvia i de la Lliga Iugoslava.

El club amb més èxit és el KK Olimpija amb 17 títols.

Historial

Palmarès

Enllaços externs 
 Pàgina oficial
 Lliga eslovena a eurobasket.com

Competicions de bàsquet a Eslovènia